

Geografia 
Brasile
  Corisco – isola continentale dell'Oceano Atlantico
Guinea Equatoriale
 Corisco – centro abitato dell'omonima isola della provincia Litorale
 Corisco – isola dell'Oceano Atlantico

Persone 
 Corisco – filosofo greco, allievo di Platone
 Corisco, all'anagrafe Cristino Gomes da Silva Cleto (1907-1940) – Cangaço brasiliano